Osoby o tym nazwisku:
 Magalì Vettorazzo – włoska lekkoatletka, olimpijka
 Bruno (Vettorazzo) – włoski duchowny prawosławny